Камчатский областной комитет КПСС, Камчатский областной комитет ВКП(б) - орган местного партийного управления, существовавший в 1932—1991 гг.

История 
Камчатская область была образована 20 октября 1932 года. В связи с этим, спустя 2 месяца был создан Камчатский областной комитет ВКП(б).

В 1952 году Камчатский областной комитет ВКП(б) переименован в Камчатский областной комитет КПСС.

23 августа 1991 года деятельность КПСС на территории РСФСР приостановлена, а 6 ноября того же года запрещена.

Список первых секретарей комитета

Ссылки 
Камчатская область в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза

История Камчатского края
Краевые, областные и окружные комитеты КПСС в РСФСР
Организации, основанные в 1932 году
Организации, закрытые в 1991 году